Hassel peut désigner :

Patronyme 
 Georg Hassel (1770-1829), géographe allemand.
 Kai-Uwe von Hassel (° 1913 – † 1997), homme politique ouest-allemand de l’Union chrétienne-démocrate.
 Odd Hassel (° 1897 – † 1981), chimiste norvégien.
 Samuel Friedrich Hassel.
 Sven Hassel (1917 - 2012), écrivain danois.
 Valentin Van Hassel (° 1852 – † 1938), médecin, hygiéniste et écrivain belge.

Toponyme 
 Hassel, localité située dans le canton de Luxembourg ;
 Hassel, commune allemande dans l'arrondissement de Stendal, en Saxe-Anhalt ;
 Hassel (Weser), commune allemande dans l'arrondissement de Nienburg/Weser, en Basse-Saxe.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme